|-
| 128701 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128702 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128703 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128704 - || || 8 de setembre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128705 - || || 8 de setembre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128706 - || || 8 de setembre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128707 - || || 8 de setembre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128708 - || || 8 de setembre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128709 - || || 8 de setembre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128710 - || || 8 de setembre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128711 - || || 9 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128712 - || || 9 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128713 - || || 6 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128714 - || || 6 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128715 - || || 7 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128716 - || || 7 de setembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128717 - || || 7 de setembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128718 - || || 7 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128719 - || || 7 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128720 - || || 7 de setembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128721 - || || 8 de setembre, 2004 || Kleť || Kleť
|-
| 128722 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128723 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128724 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128725 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128726 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128727 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128728 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128729 - || || 8 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128730 - || || 9 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128731 - || || 9 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128732 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128733 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128734 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128735 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128736 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128737 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128738 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128739 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128740 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128741 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128742 - || || 11 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128743 - || || 11 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128744 - || || 8 de setembre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128745 - || || 8 de setembre, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 128746 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128747 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128748 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128749 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128750 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128751 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128752 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128753 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128754 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128755 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128756 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128757 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128758 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128759 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128760 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128761 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128762 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128763 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128764 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128765 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128766 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128767 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128768 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128769 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128770 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128771 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128772 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128773 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128774 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128775 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128776 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128777 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128778 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128779 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128780 - || || 10 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128781 - || || 11 de setembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128782 - || || 11 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128783 - || || 11 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128784 - || || 11 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128785 - || || 11 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128786 - || || 11 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128787 - || || 11 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128788 - || || 11 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128789 - || || 11 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128790 - || || 11 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128791 - || || 11 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128792 - || || 11 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128793 - || || 11 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128794 - || || 11 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128795 - || || 13 de setembre, 2004 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 128796 - || || 7 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128797 - || || 7 de setembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128798 - || || 7 de setembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128799 - || || 9 de setembre, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 128800 - || || 9 de setembre, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
8